Boğazköy néven ismerték korábban a következő mai településeket:

Boğazkale, régebben Boğazköy, falu Törökországban a Boğazköy kerületben, ahol a valamikori Hattuszasz, a Hettita Birodalom székhelyének romjai találhatók. Hozzá tartozik többek közt a Yazılıkaya sziklaszentély régészeti lelőhely
Boğazköy, Çorum tartomány egyik kerülete
Boğazköy, település Isztambul tartomány Arnavutköy kerületében
Boğazköy, település Isztambul tartomány Başakşehir kerületében
Boğazköy, település Yozgat tartomány Akdağmadeni kerületében
Boğazköy, település Törökország Amasya tartományában a fekete-tengeri régióban
Boğazköy, település Délkelet-Törökország Gercüş kerületében
Boğaz, teljes nevén Boğazköy, település Cipruson. Újgörög Bogázi.
Cernavodă, dunai kikötőváros Romániában.